Mawson ist der Familienname folgender Personen:

 Alfie Mawson (* 1994), englischer Fußballspieler
 Andrew Mawson, Baron Mawson (* 1954), britischer Geistlicher der United Reformed Church und Politiker
 Douglas Mawson (1882–1958), australischer Antarktisforscher
 Joey Mawson (* 1996), australischer Automobilrennfahrer
 Thomas Hayton Mawson (1861–1933), englischer Gartenarchitekt 

Mawson steht für:
 (4456) Mawson, ein nach Douglas Mawson benannter Asteroid
 Mawson Bank, submarine Bank im Rossmeer, Antarktis
 Mawson-Canyon, antarktischer Tiefseegraben
 Mawson Escarpment, Geländestufe im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Mawson Flat, Hochebene im Victorialand
 Mawson-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mawson-Halbinsel, Halbinsel im Georg-V.-Land, Antarktika
 Mawson-Korridor, Meerenge vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Mawson-Küste, Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Mawson Peak, Gipfel des Vulkans Big Ben auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Mawsonsee, Randmeer des Südlichen Ozeans
 Mawson-Station, australische Forschungsstation im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mawson’s Huts, Basislager der Australasiatischen Antarktisexpedition (1911–1914)
 Dorsa Mawson, Gruppe von Höhenrücken auf dem Erdmond
 Kap Mawson, Kap der Charcot-Insel, Antarktis